Výměna má více významů:

 Výměna (šachy) – střídavé braní figur
 Výměna (film) – americký film z roku 2008
 Výměna (československý film)
 Výměna (výhybka) – část výhybky
výměna tepla přes teplosměnnou plochu
výměna hmoty přes mezifázové rozhraní (v chemii): plyn-voda; extrakce (2 nemísitelné kapaliny s rozdílným koeficientem rozpustnosti)

Externí odkazy 
 Seznam článků začínajících Výměna